Riki (Iván Sánchez-Rico Soto) – hiszpański piłkarz
 Riki (Riccardo Marcuzzo) – włoski piosenkarz
 Riki – słowackie czasopismo o grach komputerowych